Рейтель (Рейтел) — фамилия:

 Рейтель, Калью Рудольфович (1921—2004) — эстонский советский скульптор.
 Рейтель, Яанус (род. 1984) — эстонский футбольный тренер.